Катастрофа Avro 146 под Бассерсдорфом — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 24 ноября 2001 года. Авиалайнер Avro 146-RJ100 Regional Jet авиакомпании  совершал рейс LX3597 по маршруту Берлин—Цюрих, но при заходе на посадку рухнул в лес в 4 километрах от аэропорта Цюриха. Из находившихся на его борту 33 человек (28 пассажиров и 5 членов экипажа) погибли 24.

Самолёт 
Avro 146-RJ100 Regional Jet (регистрационный номер HB-IXM, заводской E3291, серийный 291) был выпущен в 1996 году (первый полёт совершил 16 августа). 22 августа того же года был передан авиакомпании . Оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Lycoming LF507-1F. На день катастрофы совершил 11 518 циклов «взлёт-посадка» и налетал 13 194 часа.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управлял опытный экипаж, состав которого был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 57-летний Ханс-Ульрих Лутц (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании Crossair 22 года и 9 месяцев (с 28 января 1979 года). Управлял самолётами SA-226, SA-227, Saab 340 и McDonnell Douglas MD-80. В должности командира Avro 146-RJ100 — с 1994 года. Налетал 19 555 часов, 19 441 из них на Avro 146-RJ100.
 Второй пилот — 25-летний Штефан Лёрер (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании Crossair 1 год и 4 месяца (с 9 июля 2000 года). В должности второго пилота Avro 146-RJ100 — с 8 января 2001 года (кроме того, у него был опыт пилотирования этого самолёта в качестве КВС). Налетал 490 часов, все на Avro 146-RJ100 (81 из них в качестве КВС).

В салоне самолёта работали трое бортпроводников.

Среди пассажиров на борту самолёта находились:
 «», немецкая женская поп-группа в составе:
 Мария Серрано-Серрано (), погибла,
 Дебора Сен-Маартен (), выжила с серьёзными травмами,
 Натали ван Хет Энде (), погибла.
 Мелани Торнтон, погибла — бывшая солистка немецкого дуэта «La Bouche». Она летела в Цюрих для участия в промоушене своей песни «Wonderful Dream (Holidays Are Coming)» и первого сольного альбома «Ready To Fly» («Готова к полёту»).

Катастрофа 
Рейс LX3597 вылетел из Берлина в Цюрих в 21:01 CET.

Из-за плохих погодных условий экипаж не нашёл взлётную полосу №28 аэропорта Клотен. ВПП должна была быть закрыта для приёма самолётов, но неопытная девушка-диспетчер (единственная в ту ночь в аэропорту Цюриха) не решилась ни полностью закрыть аэропорт, ни открыть другую взлётную полосу, которая закрывалась на ночь из-за жалоб жителей окрестных домов. Вместо этого она продолжала вести рейс 3597 на полосу №28.

Командир продолжил снижение и слишком поздно принял решение об уходе на второй круг, в результате чего в 22:07 CET рейс LX3597 правым крылом задел верхушки деревьев и у него загорелся один двигатель (1-й крайний). Самолёт продолжил снижение и в итоге врезался в землю и полностью разрушился. Из 33 человек, находившихся на борту самолёта, погибли 24 (21 пассажир и 3 члена экипажа — оба пилота и бортпроводник), остальные 9 человек (7 пассажиров и 2 бортпроводника) выжили, получив ранения.

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса LX3597 проводило .

Культурные аспекты 
 Катастрофа рейса 3597 показана в 10 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Последняя ошибка пилота.
 Доходы от посмертной композиции группы «Passion Fruit» I'm Dreaming Of... A Winter Wonderland, выпущенной 3 декабря 2001 года, направлены выжившим и семьям погибших в катастрофе.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Final report on the crash  (Archive) — Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB)
 Report  (Archive)  (Original)
 Report  (Archive) 
 Crossair Status of the Accident Investigation

Бассерсдорф
Авиационные происшествия в Швейцарии
События 24 ноября
Ноябрь 2001 года
Авиационные происшествия Crossair
Авиационные происшествия 2001 года